Э́нгельс (до 1914 года — Покро́вская Слобода́, до 1931 года — Покро́вск) — город в Саратовской области России, второй по числу жителей город области. Административный центр Энгельсского муниципального района и входящего в него муниципального образования город Энгельс со статусом городского поселения.

Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова .

Основан в 1747 году чумаками из Полтавской и Харьковской губерний. Флаг города — сине-бело-красно-чёрно-жёлтый (жёлтый и чёрный цвета на флаге — от флага Германии (в память Автономной Республики Немцев Поволжья), а белый, синий и красный — от флага России). На гербе изображён вол (скот, на котором везли соль чумаки). С 1922 по 1941 годы — столица Автономной Республики Немцев Поволжья.

Входит в состав Саратовской агломерации. Предпринимались попытки выдвинуть предложения по объединению Энгельса и Саратова в единый город-миллионер.

Население —  чел. ().

Этимология 
Первичное название селения — Покровская Слобода (она же Покровский Городок), которое было дано по церкви Покрова Пресвятой Богородицы; в середине XIX века отмечено также название Козакенштадт (), связанное, видимо, с тем, что первыми жителями слободы были казаки, а окружающие их новые поселенцы были немецкоязычными. В 1914 году слобода преобразована в город Покровск, а в 1931 переименована в город Энгельс в честь Фридриха Энгельса.

История 
Покровская слобода основана в 1747 году на левом берегу реки Волги украинскими поселенцами, напротив города Саратова. Прежде на этой территории были калмыцкие кочевья и ставка хана Аюки. Ещё в 1617—1674 годах в черте современного Энгельса находился и сам Саратов, перенесённый позже на другой берег Волги. И именно здесь состоялась первая встреча Петра Первого с калмыцким ханом Аюкой.

Закладка слободы в 1747 году связана с указом императрицы Елизаветы о начале добычи соли на озере Эльтон и закладки для этих целей ряда опорных баз на Волге (ещё в 1990-х годах XX века и в первые года XXI века можно было услышать, как проспект Строителей и Ершовский тракт называют Эльтонским трактом, а переезд на пересечении проспекта Строителей и Полтавской улицы — «Эльтонка»). 16 и 18 августа 1747 года под руководством подполковника Н. Ф. Чемодурова состоялась закладка первых соляных магазинов. В связи с тем, что лошади не выдерживали тяжёлого труда в голой степи, для доставки соли в Заволжье были приглашены с волами казацкие чумаки (возчики), которые и стали первыми жителями слободы. За несколько лет сюда приехало несколько сотен семей. Управление слободой осуществлялось атаманами.

В 1851 году Покровская слобода в составе Новоузенского уезда была передана из состава Саратовской губернии во вновь образованную Самарскую губернию.

После открытия в 1894 году заволжской линии Рязано-Уральской железной дороги Покровская Слобода превратилась в самый крупный рынок Заволжья. Бесконечным потоком пошли зерно, нефть, соль, лес, строительные материалы, товары из Азии. Одновременно с прокладкой ж/д линии были построены железнодорожные мастерские и станция Покровск. На станции были построены аптека, медпункт, при котором открыта больница. 1 мая на станции заработала электростанция. В главной конторе мастерских размещалась публичная библиотека, пользовался большим успехом драматический кружок, по сути заменивший на тот момент городской театр. У здания вокзала находился уютный тенистый сад «Венеция». Под деревьями стояли лёгкие столы с креслами, в буфете всегда имелся достаточный выбор отечественных и заграничных вин. Посетители могли тут же сыграть партию в бильярд или попытать удачу в кегельбане. Публику развлекали камерные певцы, куплетисты, рассказчики, гармонисты, балалаечники, жонглёры и фокусники. Прибывших в старый Покровск пассажиров-путешественников катали в экипаже «лёгкого извозчика» по специально проложенному Покровскому шоссе (сейчас улица Ленина), ведущему в центр города. Вокзал как исторический объект сегодня не сохранился (требует реставрации). Недалеко от здания вокзала установлен на вечную стоянку паровоз серии Л.

В 1901 году путешествовавший в этих краях А. Маликов написал в своей книге: «Если взглянуть на линию громадных хлебных амбаров да на соседнюю с ними площадь, сплошь обставленную каменными зданиями, то всякий заезжий человек сразу же придёт к заключению, что Покровская слобода изобилует коммерческими людьми и крупными капиталами».

В 1910 году насчитывалось восемьдесят семь хлебных амбаров, общей вместимостью десять миллионов пудов. Амбары принадлежали покровским крестьянам-посевщикам и саратовским, нижегородским и рыбинским мукомолам и банкам: Русско-Азиатскому и Русскому для внешней торговли.

Торговые сделки хлебом совершались на бирже, располагавшейся, в её собственном кирпичном здании на Троицкой площади — теперь в нём находится ЗАГС. Здесь же работали, кроме упомянутых, отделения банков: Волжско-Камского, Русского торгово-промышленного, Петербургского международного — и два покровских банка: сельский и Общества взаимных кредитов. Гавань возле Покровской слободы Рязано-Уральская железная дорога специализировала для торговли хлебом, вместо того, чтобы грузить пароходы на берегу коренной Волги, куда зерно подвозили на расстояние 4—5 вёрст по тяжёлой песчаной дороге. В Покровской слободе возле железнодорожных путей и зернохранилищ зерно требовалось перемещать только на несколько десятков саженей, что сразу привлекло хлеботорговцев. Через гавань РУЖД в Покровской слободе за год проходило до 15 миллионов пудов зерна.

На берегу Волги близ слободы стояли шесть паровых лесопильных заводов и нефтяные склады Восточного общества, Товарищества братьев Нобель, Общества «Мазут» и Общества Рязано-Уральской железной дороги. Вокруг железнодорожной станции работали костемольный и клееваренный заводы, далее — чугунолитейный, кирпичные и черепичный, а также три паровые мельницы, не считая мелких фабрик.

Железнодорожных станций было две. Одна в самой Покровской слободе, другая — на берегу Волги.

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года в Покровской слободе проживало 14 473 мужчины и 15 027 женщин. Население слободы составляли преимущественно бывшие государственные крестьяне, русские, малороссы, немцы и татары, православные, католики, лютеране и магометане. В слободе имелись 6 церквей, лютеранский молитвенный дом, римско-католическая каплица, 1 среднее учебное заведение, 6 земских, 5 приходских, 2 двухклассных министерских школ, 3 больницы, 2 аптеки, 2 богадельни, почтово-телеграфная контора, казённый винный склад, 5 кожевенных заводов, паровая мельница, 2 чугунно-литейных завода, черепичный завод, 10 кирпичных заводов, 4 горшечных завода, депо Рязано-Уральской железной дороги, типография, банки и другие финансово-кредитные учреждения.

В 1914 году Покровская слобода получила статус города с названием Покровск.

В 1919 году город передан в составе Покровского уезда из Самарской губернии в Саратовскую.

В 1931 году город Покровск переименован в город Энгельс (закон от 18 октября 1931 года) в честь немецкого философа и общественного деятеля Фридриха Энгельса. В 1922—1941 годах — столица АССР немцев Поволжья, с сентября 1941 года — город областного подчинения Саратовской области.

До сентября 1941 года в городе работали Немецкий педагогический институт и Немецкий сельскохозяйственный институт.

В 1965 году был построен автодорожный мост, соединивший Энгельс с Саратовом.

Органы местного самоуправления 
 Энгельсский городской Совет депутатов — возглавляет Глава муниципального образования город Энгельс Сергей Евгеньевич Горевский.
 Администрация муниципального образования город Энгельс — возглавляет глава администрации муниципального образования город Энгельс Алексей Владимирович Стрельников.

Официальные символы 
 Решением Энгельсского городского Совета от 3 марта 2006 года № 31/01 «Об использовании официальной символики Энгельсского муниципального района Саратовской области» установлено, что до утверждения официальных символов муниципального образования город Энгельс органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями используются герб и флаг Энгельсского муниципального района.

Физико-географическая характеристика 

Энгельс расположен на левом берегу Волги (Волгоградского водохранилища), в Низком Заволжье, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. Связан с областным центром городом Саратовом Саратовским мостом длиною 2825,8 м. Высота над уровнем моря — около 30 м. Самая низкая точка на территории города — урез воды Волгоградского водохранилища — 15 м над уровнем моря, наивысшая расположена у южной окраины города и составляет 40 метров над уровнем моря.

Для защиты города Энгельса от постоянного и временного затопления при воздействии Волгоградского водохранилища построена дамба обвалования г. Энгельса.

Климат 
Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Средняя температура января составляет −7,7 °C, средняя температура июля составляет +22,7 °C. Лето жаркое, наиболее высокая температура отмечена в июле. Абсолютный максимум достигает 47 °C. Многолетняя норма осадков составляет 427 мм.

Часовой пояс 
 Прибавлен 1 час с 11 ноября 2016 года, до этого время совпадало с московским.

Население 
Динамика численности населения по годам:

 Национальный состав

 Национальный состав
По переписи 2010 года: русские — 90 %; татары — 2,7 %; украинцы — 2,3 %; казахи — 1 %; армяне — 0,6 %; азербайджанцы — 0,6 %; прочие — 2,8 %

Экономика

Энергетика 
Источником электрической и тепловой энергии в городе является Энгельсская ТЭЦ-3.

Промышленность 
Промышленные предприятия города Энгельс известны как в России, так и далеко за её пределами:
 ООО «Завод Металлоконструкций»
 ООО «Станковита» — выпуск станков для мебельной промышленности
 ООО ЭПО «Сигнал» (авиационное приборостроение и газовая продукция)
 ООО «Манометр» (производство приборов давления)
 OOO «Роберт Бош Саратов» — бывший завод автотракторных запальных свечей, выпускает свечи зажигания
 ООО «Бош Пауэр Тулз» (производство электроинструментов)
 ООО «Бош Еврорадиаторы»
 ООО «Бош Отопительные Системы» (производство промышленных и бытовых газовых котлов)
 ОАО «Энгельсский трубный завод» (производство стальных электросварных, водогазопроводных и профильных труб)
 ООО «Хенкель Рус» (завод Henkel Group по производству синтетических моющих средств)
 ЗАО «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод»
 ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика»
 ОАО «Молочный комбинат „Энгельсский“»
 ООО «Энгельсский хлебокомбинат»
 ОАО «Кондитерская фабрика „Покровск“»
 ООО «Профиль» — изготовление тонкостенного оцинкованного профиля
 ОАО «Волгомост Мостоотряд № 8» — строительство мостов и мостовых сооружений
 ЗАО «ПОШ-Химволокно» — производство нетканых материалов
 ОАО «Энгельсский завод фильтров» — производство фильтров очистки топлива, очистки масла и очистки воздуха
 ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» — производство железобетонных конструкций и строительство
 ОАО ТРАНСМАШ
 Завод железобетонных изделий № 6 (филиал АО «БЭТ») — производство железобетонных шпал и комплектов брусьев стрелочных переводов

бывшие:
 ООО «Энгельсский локомотивный завод» (признан банкротом  в декабре 2020)
 ОАО «9 ЦАРЗ» — производство и ремонт боевой и специальной техники для вооружённых сил РФ (больше не работает)

В городе хорошо развит кластер транспортного машиностроения. Это известный в мире завод «ТролЗа» выпускающий троллейбусы с 1951 года и поставляющий свою продукцию как в России, так и в разные страны мира.
Для нужд железнодорожного транспорта выпускают продукцию «Энгельсский завод транспортного машиностроения» (снегоочистители, вагоны-платформы), «Энгельсский завод металлоконструкций» (мостовые конструкции, вагоны).
В 2015 году выпуск продукции начал «Энгельсский локомотивный завод» (двухсистемные грузовые электровозы 2ЭВ120).
Также работает «Завод специализированных автомобилей» (спецавтомобили для нужд Министерства обороны, а также для гражданского применения).

Торговые сети 
В Энгельсе широко представлены федеральные, местные и иностранные торговые сети. В их число входят:
 «Связной»,
 «М.видео»,
 «Эльдорадо»,
 «DNS»,
 «Лента»,
 «Пятёрочка»,
 «Магнит»,
 «Перекрёсток»,
 «Гроздь»,
 «Стройландия»,
 «Семейный», (закрыта в 2019 году)
 «Fix Price»,
 «Спортмастер»,
 «Л'Этуаль»,
 «Ив Роше»
И другие.

Предприятия общественного питания 
В городе ведут работу такие предприятия общественного питания как: «Вкусно и точка», «KFC», «Burger King», «Додо Пицца»

Банки 
Банковскую систему в городе представляют: Сбербанк России, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Росгосстрах Банк, Россельхозбанк, Русский стандарт, Совкомбанк, Связь-Банк, Хоум Кредит, «Промсельхозбанк», «Газнефтьбанк», Банк «Агророс», «Активкапитал Банк», «Экономбанк».

Строительство 
Строительные организации города Энгельс:

 ЖБК-3;
 ЭнгельсСтрой;
 Новый век СК.
Проекты:
 Школа нового века;
 Облака ТРЦ;
 ЭнгельсСити;
 ЖК Ломоносов;
 ЖК Трациция.

Транспорт

Городской общественный транспорт

Городской троллейбус 

Энгельсский троллейбус представлен двумя маршрутами:
 14 Лента — ЗМК — Химволокно
 109 Саратов(вокзал) — Энгельс (Завод ТролЗа)

Ранее действовали ещë два маршрута:
 8 Пл. Ленина — Завод им. Урицкого
закрыт в 2021 г. (поглощён вновь открывшимся маршрутом 109);
 12 Пл. Ленина — Химволокно
закрыт в 2016 г. (объединён с маршрутом 14).

Городской автобус 
 282Б Вокзал Саратов — пос. Новопушкинское
 284 Вокзал Саратов — пос. Мелиораторов — пос. Прибрежный
 284А Вокзал Саратов — Лëтка — Химволокно
 284Б Вокзал Саратов — Юбилейный — Химволокно
 284К Вокзал Саратов — Вокзал Энгельс
 
Автобусы соединяют практически все районы города с областным центром.

Речной транспорт 
Имеется пассажирская пристань которая принимает единственный пассажирский маршрут Саратов (речной вокзал) — Энгельс — Шалово — Дачное — Шумейка.

Железнодорожный транспорт 
В городе расположена железнодорожная станция Покровск-Приволжский Приволжской железной дороги (тупиковая станция на ветви от станции Анисовка)

Военные объекты 

Сразу за восточной границей города расположена одна из крупнейших в мире авиабаза Энгельс ВКС России, на которой дислоцируется 22-я Донбасская тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия управления командующего Дальней авиации ВВС РФ. Это одна из двух (наряду с авиабазой Украинка) оставшихся действующих баз российской стратегической авиации, на которой расположены бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС имеющие на вооружении крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

При авиабазе функционирует музей дальней авиации.

Здравоохранение 
 Энгельсская районная больница
 Энгельсская городская клиническая больница № 1
 Городская больница № 2
 Областной онкологический диспансер № 1
 Городская поликлиника № 1
 Городская поликлиника № 2
 Городская поликлиника № 3
 Городская поликлиника № 4
 Городская стоматологическая поликлиника
 Городская детская больница
 Энгельсская городская детская поликлиника

Образование и наука

Высшие учебные заведения 
 Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.)
 Поволжский кооперативный институт (филиал Российского университета кооперации)

Учреждения среднего профессионального образования 
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж»
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий»
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»

Общеобразовательные учебные заведения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная православная школа № 2 имени Благоверного князя Дмитрия Донского»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени академика С. П. Королёва»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой»
 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Виталия Федоровича Суханова»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Ю. А. Гагарина»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 17»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20 "
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза П. Т. Пономарева»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа „Патриот“»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Музыкально-эстетический лицей им. А. Г. Шнитке»

Школы искусств 
 Детская школа искусств № 1
 Детская школа искусств № 2
 Детская школа искусств № 3
 Детская школа искусств № 4
 Детская школа искусств № 5
 Детская школа искусств № 6

Культура 
 В 1968 году в здании городского дома культуры, в котором ранее располагались русский и немецкий гостеатры, был открыт Саратовский областной театр оперетты, первый спектакль состоялся 7 октября 1968 года — концерт «Будем знакомы, дорогие земляки!»
 Энгельсский краеведческий музей находится на улице Горького, 4.
 Энгельсская картинная галерея находится на площади Ленина, 36.
 Дом-музей писателя Льва Кассиля находится на улице Льва Кассиля 42. Этот дом — последнее место жительства семьи Кассилей в г. Покровске (Энгельсе) в 1918—1921 г.
 С 12 декабря 1938 года по 28 февраля 2019 года в городе функционировал кинотеатр «Родина», в настоящее время демонстрация кинофильмов ведётся в ТРЦ «Облака» (ул. Тельмана, 25).
 С 1962 года по 2007 год в городе функционировал кинотеатр «Спутник». В настоящее время здание кинотеатра используется в качестве супермаркета «Магнит».
 Дом культуры «Ударник» располагается по адресу площадь Свободы 17, в здании бывшей гимназии, в которой учился писатель Лев Кассиль.
 Дом культуры «Строитель» находится на проспекте Строителей 7.
 Дом культуры «Дружба»(центр народного творчества), находится в пос. Химиков. Выбран главной площадкой для проведения городских и районных мероприятий.
 Дом культуры «Восход», находится в пос. Приволжский.

Культовые сооружения 
 Свято-Троицкий храм — кафедральный собор Покровской епархии Русской православной церкви, построенный в 1818 году
 Энгельсская соборная мечеть
 Дом молитвы евангельских христиан-баптистов
 Храм Воскресения Христова на территории старого кладбища
 Храм во имя Святого Великого князя Александра Невского на территории нового городского кладбища
 Часовня Покрова Пресвятой Богородицы вблизи городской набережной
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы вблизи железнодорожного вокзала
 Храм Святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены
 Храм святителя Спиридона
 Свято-Ильинская церковь на территории лётного городка находится (нижний придел во имя Святого Владимира Равноапостольного)

Кладбища 
 Городское кладбище (Восточное)
 Старое кладбище
 Новое кладбище (Эльтонское)

Достопримечательности 

 Памятник Фридриху Энгельсу, открыт 27 ноября 1981 года;
 Памятник гербу Энгельсского муниципального района «Бык-солевоз»
 Здание Собрания депутатов и администрации Энгельсского муниципального района (бывшее здание ЦИК и СНК АССР немцев Поволжья);
 Здание Энгельсского отдела ЗАГС, построено в 1909;
 Здание гарнизонного дома офицеров (1935 г.) — объект культурного наследия регионального значения; единственное здание, построенное по проекту архитектора Иосифа Каракиса в Саратовской области. В 1941 году здесь формировались первые женские авиаполки под руководством Марины Расковой, в 1960 году при подготовке первого отряда советских космонавтов в доме офицеров бывали Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Герман Титов.
 Дом-музей Л. А. Кассиля;
 Обелиск Победы, открыт 7 мая 1975 года;
 Мемориал памяти воинов, умерших в госпиталях г. Энгельса от ран в годы Великой Отечественной войны;
 Мемориал памяти лётчиков Дальней авиации, погибших при исполнении служебного долга;
 Мемориал «Вечная память» памяти погибших военных лётчиков;
 Музей Дальней авиации;
 Памятник «Героям фронта и тыла», открыт 9 мая 2000 года;
 Памятник «Верным сынам Отечества», открыт 8 мая 2007 года;
 Памятник героям — ликвидаторам последствий ядерных катастроф, открыт 26 апреля 2008 года;
 Памятник поволжским немцам, переселённым в 1941 году, открыт 26 августа 2011 года;
 Памятник «Оставшимся без погребения», открыт 22 июня 2011 года;
 Скульптурная композиция «Танцующая пара» на бульваре Роз, открыта 1 июня 2013 года;
 Памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским. Открыт 8 июля 2019 года в День семьи, любви и верности в Детском парке (переименованном в ноябре 2021 в Троицкий сквер) на площади Свободы, скульптор Катони С. И.;
 Памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву «Перед полётом…» установлен на набережной г. Энгельс, открыт 25 августа 2017 года;
 Памятник Кобзарю Фёдору Егоровичу, открыт 20 августа 2018 года;
 Памятник Мыльникову Андрею Андреевичу, открыт 21 августа 2018 года;
 Памятник уроженцу города Энгельс композитору Альфреду Шнитке, открыт 22 августа 2018 года;
 Памятник Расковой Марине Михайловне установлен в Лётном городке-1, открыт 28 января 2020 года.
 Памятник Пушкину А. С.	открыт 6 июня 2021 г. в день 222-летия поэта и День русского языка. Находится в Пушкинском сквере на углу улиц Пушкина и Тельмана.
 Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина на месте приземления Юрия Гагарина, открыт 12 апреля 2021 г.

Археология 
От названия города Покровска происходит название археологической покровской группы, так как здесь обнаружили одну из характерных могил.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информационный сайт города «Мой Энгельс»
 Информационный портал «Энгельс — новости, аналитика» — обзор прессы
 Газета энгельсского муниципального образования «Наше Слово»
 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Энгельс
 Официальный сайт Энгельсского краеведческого музея
 Официальный сайт ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе»
 Энгельс в Большой Саратовской Энциклопедии
 Энгельс в энциклопедии «Мой город»

Переименованные населённые пункты России
Города на Волге
 
Объекты, названные в честь Фридриха Энгельса
Населённые пункты Энгельсского района
Районные центры Саратовской области
Города, названные в честь людей